Sezon 2013 w International GT Open – ósma edycja serii wyścigowej International GT Open. Sezon rozpoczął się 27 kwietnia na torze Circuit Paul Ricard, a zakończył się 10 listopada na torze Circuit de Barcelona-Catalunya, po rozegraniu 16 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Super GT

GTS

Klasyfikacja Zespołów

Super GT

GTS

Klasyfikacja Producentów

Super GT

GTS

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona International GT Open

2013
2013 w sportach motorowych